Överflärken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Överflärken (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (10,1 ha)
Överflärken (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (7,21 ha)

Se även
Flärken

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn